Hans-Sachs-Straße steht für:
 Hans-Sachs-Straße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Lutherviertel
 Hans-Sachs-Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pieschen
 Hans-Sachs-Straße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Nord
 Hans-Sachs-Straße (Hanau), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Steinheim
 Hans-Sachs-Straße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Isarvorstadt
 Hans-Sachs-Straße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Haselbrunn